L'inno nazionale della Cecenia, anche noto come Şatlaqan illi (in ceceno: Шатлакхан Илли, «Il canto di Şatlaq»), è stato adottato il 28 luglio 2010. Il testo dell'inno fu composto da Hodshy-Ahmed Kadyrov, mentre la musica fu composta Umar Beksultanov.

Testo

Testo ufficiale in ceceno

Traduzioni non ufficiali

Note

Voci correlate 
 Cecenia

Cecenia